

Sigle 
 Fotballklubben Tønsberg – squadra calcistica norvegese

Altro 
 FKT – Fisiokinesiterapia